Prowincja Kanady – kolonia brytyjska w Ameryce Północnej istniejąca w latach 1840-1867
 prowincja Kanady – współcześnie: jednostka podziału  administracyjnego Kanady